Az RB Linense, teljes nevén Real Balompédia Linense egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1912-ben alapították, jelenleg a harmadosztályban szerepel.

Statisztika

Ismertebb játékosok

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 
 Futbolme

Spanyol labdarúgócsapatok
1912-ben alapított labdarúgócsapatok